Detta är en lista över sjöar i Degerfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Degerfors kommun.

Lista

Degerfors kommun
 Lista